Sezon (1917/1918) był 15. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna MTK. Tytuł króla strzelców zdobył Alfréd Schaffer, który w barwach MTK strzelił 46 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1917 w Austro-Węgrzech
1917 w piłce nożnej
1918 w Austro-Węgrzech
1918 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech